Лампасес има више значења:

 Лампасес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лампасес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику